Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  de réserve (Empire allemand) pendant la Première Guerre mondiale
  d'infanterie (en allemand 49. Infanterie-Division) est une division d'infanterie de l'armée allemande (Wehrmacht) pendant la Seconde Guerre mondiale ;

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis) créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et affectée à la Californie. Elle disparaît en 1968 ;
  blindée (États-Unis)

Japon 
  de l’armée impériale japonaise, entre le  et .

Royaume-Uni 
  d'infanterie (en anglais 49th (West Riding) Infantry Division)  est une division de la armée de terre britannique qui participe aux Première et Seconde Guerres mondiales, dans les deux guerres sur le front de l'Ouest ;

Homonymie d'unités militaires